kolokwialne określenie biegunki podróżnych
 Montezuma’s Revenge – komputerowa gra zręcznościowa wydana w 1984 roku

Zobacz też 
Władcy Azteków:
 Montezuma I – władca Azteków w latach 1440 – 1468
 Montezuma II – władca Azteków w latach 1502 – 1520